Horacio Zeballos derrotou Rogério Dutra Silva por 7–6(7–5), 6–2 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-chave

 Horacio Zeballos (Campeão)
 Martín Alund (Quartas-de-finais)
 Rogério Dutra Silva (Final)
 Thiago Alves ''(Quartas-de-finais)

<li>  Federico Delbonis (Segunda rodada)
<li>  Gastão Elias (Semifinais)
<li>  João Olavo Souza (Semifinais)
<li>  Guido Andreozzi (Quartas-de-finais)

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinals
|RD2=Final

|team-width=170

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Horacio Zeballos
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Gastão Elias
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=5

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Rogério Dutra Silva
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6<sup>6
| RD1-score3-3=7<sup>7
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= João Olavo Souza
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=7<sup>8
| RD1-score4-3=6<sup>5

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Horacio Zeballos
| RD2-score1-1=7<sup>7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Rogério Dutra Silva
| RD2-score2-1=6<sup>5
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

Tabela

Chave 1

Chave 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= F Delbonis
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Hocevar
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= R Olivo
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= JC Campozano
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Aguilar
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= D Britton
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R de Voest
| RD1-score07-1=6<sup>6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08={{Nowrap| R Dutra Silva}}
| RD1-score08-1=7<sup>8
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= J Souza
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Dutra Silva
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Sousa
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Trungelliti
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= R Mello
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= F de Paula
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Alund
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= F Delbonis
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=7<sup>7
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= JC Campozano
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6<sup>5
| RD2-score02-3='''6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= D Britton
| RD2-score03-1=6<sup>5
| RD2-score03-2=6<sup>5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04={{Nowrap| R Dutra Silva}}
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=7<sup>7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= J Souza
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= P Sousa
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= R Mello
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6<sup>3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Alund
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7<sup>7

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= JC Campozano
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02={{Nowrap| R Dutra Silva}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= J Souza
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= M Alund
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil